De Golf Cup of Nations 1982 was de 6e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten van 19 maart 1982 tot en met 4 april 1982. Koeweit won het toernooi voor de vijfde keer. Irak deed eerst mee maar trok zich na de wedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten (1–0) terug. Ook de wedstrijden tegen Oman (4–0), Saoedi-Arabië (1–1) en Qatar (2–1) werden geannuleerd.

Geplaatste teams

Eindstand

Wedstrijden

1 De wedstrijd werd geannuleerd nadat Irak zich had teruggetrokken uit het toernooi.

Voetbal in 1982
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten
Golf Cup of Nations
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten